Adriano Buzzati Traverso, genetista e scienziato italiano (1913-1983)
Dino Buzzati, giornalista, drammaturgo, librettista, pittore e scrittore italiano (1906-1972)
Giulio Cesare Buzzati, giurista e accademico italiano (1862-1920)